Less – comando Unix
Less – romanzo di Andrew Sean Greer
LESS – linguaggio dinamico dei fogli di stile